Con il nome di San Tommaso ci si può riferire a:

Geografia 
 Santo Tomás, toponimo comune a molte località spagnole o dell'America Latina
 Campo San Tomà, campo (piazza) a Venezia
 Porta San Tomaso, porta a Treviso
 San Tommaso, frazione di Soveria Mannelli (CZ)
 San Tommaso, frazione di Villanova del Sillaro (LO)
 San Tomaso, frazione di Majano (UD)

Santi 
 Tommaso apostolo (†72?), santo per tutte le chiese cristiane che ammettono il culto dei santi, celebrato il 3 luglio (il 6 ottobre per le Chiese orientali)
 Tommaso di Farfa (†720), abate benedettino della celebre Abbazia di Farfa, celebrato il 10 dicembre
 Tommaso di Emesa (†782), monaco di Antiochia, celebrato il 18 novembre
 Tommaso Becket (†1170), arcivescovo primate d'Inghilterra e martire, celebrato il 29 dicembre
 Tommaso d'Aquino (†1274), filosofo e teologo domenicano, dottore della Chiesa, celebrato il 28 gennaio
 Tommaso di Hereford (†1282), cancelliere d'Inghilterra e vescovo di Hereford, celebrato il 2 ottobre
 Tommaso di Dover (†1295), monaco benedettino, assassinato e venerato dalla Chiesa cattolica come martire, celebrato il 2 agosto
 Tommaso Moro (†1535), Lord Cancelliere d'Inghilterra, scrittore ed umanista, martire sotto Enrico VIII, celebrato il 22 giugno
 Tommaso di Villanova (†1555), eremitano agostiniano spagnolo ed arcivescovo di Valencia, celebrato l'8 settembre
 Tommaso Michele Cozaki (†1597), martire giapponese con San Tommaso Xico a Nagasaki, celebrato il 6 febbraio
 Tommaso Xico (†1597), martire giapponese con San Tommaso Michele Cozaki a Nagasaki, celebrato il 6 febbraio
 Tommaso Carnet (†1608), gesuita inglese, martire a Tyburn, celebrato il 23 giugno
 Tommaso da Cori (†1729), frate cappuccino attivo nel territorio di Subiaco, celebrato il 19 gennaio
 Tommaso Thien (†1838), seminarista vietnamita, martire, celebrato il 21 settembre
 Tommaso Moi (†1839), terziario domenicano, martire nel Vietnam, celebrato il 19 dicembre
 Tommaso Du (†1839), terziario domenicano, martire a Nahm-Dinh in Vietnam, celebrato il 31 maggio
 Tommaso Toan (†1840), catechista, martire nel Tonchino, celebrato il 27 giugno

Edifici religiosi 
 Chiesa di San Tommaso delle Convertite a Pisa
 Chiesa di San Tommaso in Parione a Roma
 Chiesa di San Tommaso ai Cenci a Roma
 Cappella di San Tommaso a Milano
 Oratorio di San Tommaso d'Aquino a Firenze
 Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, chiamata anche Angelicum, a Roma
 Chiesa di San Tomà, chiesa veneziana in Campo San Tomà